Рі́чард — популярне в англомовних країнах чоловіче особове ім'я, єдиного походження з німецьким Ріхард та французьким Рішар.

Походження 

Ім'я Річард запозичено англійською у середньоанглійський період (сер.-англ. Rycharde)
з нормандської (ст.-фр. Richard), до якої воно потрапило з давньоверхньонімецької (д.-в.-н. Ricohard).

Походить від протогерманського *rik- ‘правитель, ватажок’ та *hartu ‘сильний’ (сучасне ), отже значення імені — «могутній ватажок».

Французька версія імені — Рішар, німецька — Ріхард.

Латинізована форма — Ricardus (звідки форми імені у романських мовах — Ricardo, Riccardo тощо), від неї походить форма імені Ricard і димінутиви Рік/Рікі.

Відомі носії імені

Правителі 
 Річард I Левине Серце (1157–1199) — король Англії (1189–1199).
 Річард I (князь Капуанський) (помер у 1078) — норманський граф Аверський (1049–1078), князь Капуанський (1058–1078).
 Річард II (1367–1400) — король Англії (1377–1399).
 Річард II Добрий (966–1027), герцог Нормандії.
 Річард ІІІ (1452–1485) — король Англії (з 1482).

Політики 
 Річард Ніксон (1913–1994) — президент США (1969–1974).
 Річард «Дік» Чейні (нар. 1941) — віце-президент США (2001–2009).

Мистецтво 
 Річард Аттенборо (нар. 1923) — англійський кіноактор.
 Річард Гір (нар. 1949) — американський кіноактор.
 Річард Маркс (нар. 1963) — американський рок-музикант.
 Річард Олдінгтон (1892–1962) — англійський письменник, поет.
 Річард Стіл (1672–1729) — англійський письменник та журналіст.
 Річард Фуллер (1895–1983) — американський архітектор, дизайнер, інженер-винахідник.

Наука 
 Річард Берд (1888–1957) — американський полярний дослідник, адмірал.
 Річард Столмен (нар. 1953) — засновник руху вільного програмного забезпечення.
 Річард Фейнман (1918–1988) — американський фізик, нобелівський лауреат.
 Річард Овен (1804–1892) — англійський зоолог та палеонтолог.
 Річард Докінз (нар. 1941) — англійський еволюційний біолог, популяризатор науки та атеїстичних поглядів.

Форми імені 
Ім'я Річард/Ріхард поширене в багатьох мовах, навіть якщо воно не є популярним серед носіїв мови, зазвичай існує мовна форма імені, що використовується для передачі іноземного імені.

В українській мові визначальним є фонетичний принцип правопису, отже на письмі тотожні за латинським написанням імена (наприклад, Richard) мають різні форми, які залежать від вимови в конкретній мові (відповідно, Ріхард у німецькій, Річард у англійській, Рішар у французькій). При цьому однакові за вимовою, але різні за оригінальним написанням імена можуть передаватися в українській єдиним словом, наприклад,  та  — Річард,  та  — Ріхард.

Деякі мовні форми імені Річард в українській мові мають традиційне написання, відмінне від вимови або написання у мові, з якої ця форма походить. Наприклад:
 Португальська форма Ricardo історично передається в українській транслітерованою формою Рікардо, хоча португальська вимова — Рікарду (ця форма також вживається в українській паралельно з Рікардо).
 Італійська форма Riccardo історично передається фонетично як Рікардо, але може передаватися і як Ріккардо згідно з оригінальним написанням.
 Скандинавська форма Rikard часто передається на німецький лад як Ріхард замість вірної форми Рікард.

Чоловіче ім'я 
 Ришард — 
 Річард — , 
 Рікохард — д.-в.-н. Ricohard
 Рікард —  (укр. також Рікардус), дан., норв., шв., , 
 Рікардо — порт., , 
 Ріко — 
 Ріхард — нім., , 
 Рішар —  (французьке ім'я та прізвище).

Жіноче ім'я 
 Райчел — 
 Річардіна — 
 Ріккі — 
 Рікарда —

Примітки

Посилання 
Річард на сайті «volodarka-nvo.org.ua»
Іноземні прізвища та особисті імена. Практика транскрипції на російську мову. Довідник
Англійські імена
Чоловічі імена